Příjmení Wojciechowski nosí více významných osobností:

 Krzysztof Wojciechowski (* 1956) – polský filozof, sociolog a sociální aktivista
 Paweł Wojciechowski (* 1989) – polský atlet
 Stanisław Wojciechowski (1869–1953) – polský politik